Der Hochsprung der Frauen bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom wurde am 7. und 8. September 1960 im Stadio Olimpico ausgetragen. 23 Athleten nahmen teil.

Olympiasiegerin wurde die Rumänin Iolanda Balaș. Die Britin Dorothy Shirley und die Polin Jarosława Jóźwiakowska gewannen beide die Silbermedaille, eine Bronzemedaille wurde nicht vergeben.

Während Athletinnen aus Österreich, der Schweiz und Liechtenstein nicht teilnahmen, gingen drei Deutsche an den Start. Karin Lenzke scheiterte an der Qualifikationshöhe und schied aus. Ingrid Becker und Marlene Schmitz-Portz qualifizierten sich für das Finale. Beide beendeten den Wettkampf auf einem geteilten neunten Rang.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Die rumänische Olympiasiegerin Iolanda Balaș verbesserte den bestehenden olympischen Rekord dreimal:
 1,77 m – Finale am 8. September, erster Versuch
 1,81 m – Finale am 8. September, zweiter Versuch
 1,85 m – Finale am 8. September, dritter Versuch
Ihren eigenen Weltrekord verpasste sie damit nur um einen Zentimeter.

Durchführung des Wettbewerbs 
23 Athletinnen traten am 7. September zu einer Qualifikationsrunde an. Fünfzehn Springerinnen – hellblau unterlegt – meisterten die Qualifikationshöhe von 1,65 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen übertroffen. Für alle qualifizierten Wettbewerberinnen fand das Finale am 8. September statt.

Zeitplan 
7. September, 9:00 Uhr: Qualifikation
8. September, 1:.00 Uhr: Finale

Qualifikation 
Datum: 7. September 1960, 9:00 Uhr

Finale 
Datum: 8. September 1960, 15:00 Uhr

Die Rumänin Iolanda Balaș war die Topfavoritin des Wettkampfes. Sie war nach den Spielen von Melbourne 1956 in keinem Wettkampf mehr besiegt worden. 1958 wurde sie Europameisterin. Seit Oktober 1957 bis zu diesen Spielen hatte sie den Weltrekord insgesamt neunmal verbessert.

Auch in Rom war sie die dominierende Hochspringerin, die dort wie ihre Konkurrentinnen in der sogenannten Schersprung-Technik sprang. Schon von 1,75 m an war sie alleine im Wettbewerb, nachdem ihre letzten beiden verbliebenen Gegnerinnen an 1,73 m gescheitert waren. Die Silbermedaille bekamen sowohl die Polin Jarosława Jóźwiakowska als auch die Britin Dorothy Shirley. Beide übersprangen 1,71 m und hatten exakt die gleiche Versuchsanzahl und -reihenfolge aufzuweisen.

Die siegreiche Rumänin ließ die Latte weiter höherlegen. 1,75 m und 1,77 m bewältigte sie jeweils im ersten Versuch, 1,81 m im zweiten und 1,85 m im dritten. Nach zwei Fehlsprüngen über 1,87 m, womit sie ihren eigenen Weltrekord um einen Zentimeter übertroffen hätte, beendete sie den Wettkampf.

Iolanda Balaș war die erste Frau, die für Rumänien eine Goldmedaille gewann. Es war zugleich der erste rumänische Olympiasieg in der Leichtathletik.
Jarosława Jóźwiakowska gewann die erste polnische Medaille im Hochsprung der Frauen.

Videolinks 
 Iolanda Balaș Sőtér at the 1960 Summer Olympics in Rome, youtube.com, abgerufen am 22. Oktober 2017
 Olympic summer games Rome 1960, Bereich: 1:47 min bis 1:59 min, youtube.com, abgerufen am 31. August 2021

Literatur 
 Ekkehard zur Megede, Die Geschichte der olympischen Leichtathletik, Band 2: 1948–1968, Verlag Bartels & Wernitz KG, Berlin, 1. Auflage 1969, S. 226f

Weblinks 
 Athletics at the 1960 Roma Summer Games: Women's high jump, web.archive.org, sports-reference.com, abgerufen am 31. August 2021
 Seite des IOC: Rome 1960 Athletics high jump women, olympics.com, abgerufen am 31. August 2021
 Olympedia, Athletics at the 1960 Summer Olympics, high-jump, Women, olympedia.org (englisch), abgerufen am 31. August 2021
 Official Report, The XVII Olympiad Rome 1960, Volume two (englisch), S. 197 bis 200, digital.la84.org (PDF; 31.903 KB), abgerufen am 31. August 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1960
Frauenleichtathletikwettbewerb